Sérgio Antunes Selores Ramos (1975-), joueur portugais de basket-ball.
 Sergio Ramos (1935-2004), acteur mexicain.
 Sergio Ramos Garcia (1986-), joueur de football espagnol.